Florida er en delstat i USA. Florida kan også henvise til:

Steder

Caribbien 
 Florida, Cuba, en kommune i Camaguey provinsen, Cuba
 Florida, Puerto Rico

Europa 
 Florida (Barcelona Metro), en station i Barcelona i Spanien
 Strata Florida Abbey, en cisterciansk kloster i Ceredigion, Wales
 Strata Florida station, en tidligere station i Ceredigion, Wales
 Ystrad Fflur, et landsby i Ceredigion, Wales, også kendt som Strata Florida

Sydamerika

Argentina 
 Florida, Buenos Aires, er kvarter i Buenos Aires
 Florida Street, en gade i Buenos Aires
 Florida (Buenos Aires Metro), en metrostation i Buenos Aires

Bolivia 
 Florida (provins), en provins i Santa Cruz regionen i Bolivia

Brasilien 
 Flórida Paulista, en kommune i staten São Paulo
 Flórida, Paraná

Chile 
 Florida, Chile, en kommune i staten São Paulo i Brasilien
 La Florida, Chile, en kommune i Santiago provinsen

Colombia 
 Florida, Valle del Cauca

Peru 
 Florida, distrikt i Peru

Uruguay 
 Florida (departement), et af 19 departementer i Uruguay
 Florida, Uruguay, hovedby i departementet Florida

USA 
 Florida, Colorado
 Florida City, Florida, den sydligste by på USA's fastland
 Florida, Indiana
 Florida Township, Parke County, Indiana
 Florida Parishes, Louisiana
 Florida, Massachusetts
 Florida Township, Yellow Medicine County, Minnesota
 Florida, Missouri
 Florida, Montgomery County, New York
 Florida, Orange County, New York
 Florida, Ohio
 Lake Florida, en sø i Minnesota
 Spansk Florida (Florida som et spansk territorium)
 Florida Keys, en række øer sydvest for delstaten Florida

Andre steder 
 Florida, Gauteng, Sydafrika
 Floridaøerne, en del af Solomon Islands i Stillehavet
 Florida, Copán, Honduras
 Floridablanca, Pampanga, Philippines

Sport 
 Florida Marlins, tidligere navn for Miami Marlins, et Major League Baseball hold
 Florida Panthers, National Hockey League franchise i Sunrise, Florida
 Florida Gators, et atletikhold ved University of Florida

Andet 
 University of Florida
 Florida-boomet 1926, en grundspekulationsbølge, der ramte den amerikanske delstat Florida i 1920'erne
 Floridas flag, delstatens flag